Oedjoeng Tandjoeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ujung Tanjung (udde i Indonesien), 
 Ujung Indrapura, udde, Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar